Мар'ян Рациборський (16 вересня — 24 березня 1917) — відомий польський ботанік і піонер охорони природи. 
 Рациборський повіт, Раціборський повіт — один з 17 земських повітів Сілезького воєводства Польщі.